Brak steht für:

 Brak (oder Braque), der Titel der Könige des Reiches Waalo in Senegal
 Tell Brak, antiker Siedlungshügel in Syrien
 Brak (Syrien), Ort im syrischen Gouvernement Hama
 Brak (Libyen), Ort in Libyen

BRAK steht als Abkürzung für:

 Bundesrechtsanwaltskammer

Siehe auch:
 Brac
 Brak River
 Brack (Begriffsklärung)
 Braak (Begriffsklärung)
 Brag (Begriffsklärung)
 Braque

Abkürzung